Persona (psychologia) – maska jaką człowiek przybiera na użytek społeczny, kompromis pomiędzy jednostką a społeczeństwem
 Persona – film fabularny reż. Ingmar Bergman, 1966 Szwecja
 Persona (znana także jako Shin Megami Tensei: Persona) – seria gier gatunku RPG
 „Persona” – piosenka zespołu BTS
 Persona (postać sceniczna) – w kulturze jest wcielanie się w postać, zwykle fikcyjną
 Persona – w badaniach rynku uszczegółowiony profil klienta, wpisującego się w grupę docelową produktu (usługi).